Хилльгрубер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хилльгрубер, Андреас (1925—1989) — немецкий историк.
 Хилльгрубер, Михель (род. 1961) — немецкий филолог.
 Хилльгрубер, Кристиан (род. 1963) — немецкий учёный-юрист.